Climatiiformes — ряд вимерлих риб, що відносились до класу Акантоди (Acanthodii). Як і більшість акантод, Climatiiformes мали гострі шипи. Ці тварини були достатньо дрібними, близько 10 см довжиною, і жили від пізнього Силуру до початку Карбону. Ряд включає в себе підряди Climatiida і Diplacanthida.

Систематика

Джерела
 Brazeau, M.D. 2009. The braincase and jaws of a Devonian 'acanthodian' and the origin of modern gnathostomes. Nature Vol. 457, 15. Januar 2009 
 Samuel P. Davis, John A. Finarelli & Michael I. Coates: Acanthodes and shark-like conditions in the last common ancestor of modern gnathostomes. Nature Vol. 486, S. 247–250, 14. Juni 2012, 

Акантоди